Aphidius staryi (Chen & Luhman), een schildwesp
 Aphidius staryi (Das & Chakrabarti), een schildwesp